L'occidente d'oro (The Golden West) – film australiano del 1911 diretto da George Young
The Golden West – western del 1932 diretto da David Howard
The Golden West – cortometraggio di animazione del 1939 di Mannie Davis e Connie Rasinski